Le tournoi Adecuación de la saison 2017 du Championnat de Bolivie de football est le second tournoi semestriel de la quarante-troisième édition du championnat de première division en Bolivie. Les douze équipes engagées s'affrontent deux fois en cours de saison, à domicile et à l'extérieur. Il n'y a pas de relégation à l'issue de ce tournoi mais les points engrangés sont conservés pour le classement de relégation établi à l'issue du tournoi de clôture 2017. 

C'est le Club Bolívar qui remporte le tournoi après avoir terminé en tête du classement final, avec neuf points d'avance sur le tenant du titre, The Strongest La Paz et onze sur le Club Deportivo Guabirá. C'est le vingt-et-unième titre de champion de Bolivie de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
Le vainqueur du tournoi Adecuación est qualifié pour la Copa Libertadores 2018.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Bolivie de football

Liens externes 
  Classements et résultats de la saison sur le site de RSSSF

2017
Bolivie
Sport en Bolivie en 2017